Bojótie, Boiótie nebo Boeotie může znamenat:

 Bojótie (historické území) – historické území ve starověkém Řecku
 Bojótie (regionální jednotka) – regionální jednotka v Řecku od roku 2011
 Bojótie (prefektura) – prefektura v Řecku od roku 1899
 Bojótský spolek – spolek obcí ve starověkém Řecku